Матићи могу бити:

 Матићи (Доњи Жабар), насељено мјесто у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Матићи (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Матићи (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска